Општи народни конгрес може да се односи на:

 Општи народни конгрес, општи форум народних конгреса и народних комитета у Либијској Џамахирији;
 Општи народни конгрес (странка), јеменска политичка партија.